Die ABL-Saison 2013/14 war die 68. Spielzeit der „Admiral Basketball Bundesliga“.

Spielmodus 2013/14 
An der „Admiral Basketball Bundesliga“ nehmen elf Teams teil. Im Grunddurchgang stehen 20 Runden auf dem Spielplan. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde 1 (H1), die restlichen fünf Teams für die Hauptrunde 2 (H2) in die alle bis dahin erzielten Ergebnisse "mitgenommen" werden. In den Hauptrunde 1 kommen zehn Runden zur Austragung und in der Hauptrunde 2 acht. Die sechs Mannschaften der H1 sind fix für das Viertelfinale qualifiziert, zusätzlich qualifizieren sich die ersten zwei der H2 für das Viertelfinale. Im Viertelfinale spielen dann der Erste der H1 gegen den Zweiten der H2, der Zweite der H1 gegen den Ersten der H2, der Dritte der H1 gegen den Sechsten der H1 und der Vierte der H1 gegen den Fünften der H1 (jeweils Best-of-Five). Die Semifinali und das Finale werden ebenfalls jeweils Best-of-Five gespielt. Für den Neuntplatzierten der ABL ist die Meisterschaft nach der H2 beendet, der Zehnt- und der Elftplatzierte müssen in die Relegation. Im nächsten Jahr wird die Erste Liga auf 10 Teams reduziert, in der zweiten Liga werden dann 12 Teams spielen. Der Meister der 2. Bundesliga qualifiziert sich für die unmittelbar anschließende Relegation und kämpft dort mit den beiden schlechtesten ABL-Teams um den letzten freien Platz in der Ersten Liga der Saison 2014/15.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld war im Vergleich zur vergangenen Saison unverändert. Somit nahmen folgende elf Teams an der ABL teil:

Tabellen 
Tabelle Grunddurchgang 
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison

Tabelle Hauptrunde 1 
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / p = für Play-Off qualifiziert 

Tabelle Hauptrunde 2 
in Klammern: p = für Play-Off qualifiziert / r = Teilnehmer der Relegation

Play-Offs

Relegation ABL-2BL 

Die BK Mattersburg Rocks qualifizierten sich als Meister der 2. Basketball-Bundesliga für die Relegation.

Tabelle Relegation 

Der UBSC Graz schaffte durch den Gewinn der Relegation den Klassenerhalt. Durch die Reduktion der Liga von 11 auf 10 Mannschaften in der Saison 2014/15 stieg der UBC St. Pölten in die 2. Basketball-Bundesliga ab und die BK Mattersburg Rocks blieben zweitklassig.

Cup 
Das Cup-Final-Four wurde vom 25. – 26. Januar 2014 in der Volksbank Arena in Gmunden ausgetragen. Die Gmunden Swans waren als Ausrichter des Final-Fours fix für das Halbfinale qualifiziert. Die weiteren Mannschaften, die sich für das Final-Four qualifizieren konnten, waren die Kapfenberg Bulls, die Klosterneuburg Dukes und der BC Vienna. Nachdem sich die Kapfenberg Bulls im Halbfinale gegen die Klosterneuburg Dukes durchsetzen konnten, gewannen sie im Finale gegen die Gmunden Swans, die zuvor den BC Vienna aus dem Turnier warfen, und konnten dadurch den Cup-Titel erobern.

Siehe auch 
 Basketball-Bundesliga (Österreich)
 Österreichischer Meister (Basketball)
 Österreichischer Cup (Basketball) 
 2. Basketball-Bundesliga (Österreich)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

2013
Basketballsaison 2013/14